Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 176001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 21 sierpnia 2000 do 7 stycznia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

176001-176100

176101-176200

176201-176300

176301-176400

176401-176500

176501-176600

176601-176700

176701-176800

176801-176900

176901-177000

Przypisy 

Lista planetoid 176001-177000